Семеново́д — название населённых пунктов в России:

 Семеновод — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Семеновод — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.

См. также 
 Семеноводческий — посёлок в Белоглинском районе Краснодарского края